La  Section peut désigner :
La , roman publié en 1963 ;
La , adaptation cinématographique du précédent en 1965.